Diwan (literatura) (també divan), recull de poesia o de prosa (de l'àrab dawwana, recollir o enregistrar).
 Diwan, registre o oficina.
 Diwan (càrrec), tasca militar.
 Diwan-i Humayun, consell imperial otomà.
 Diwan (escola en bretó), grup d'escoles associatives, laiques, gratuïtes i obertes a tothom, creades el 1977, que fan l'ensenyament en sistema d'immersió lingüística en bretó.
 Divan (moble), espècie de sofà baix.